Nolay is de naam van diverse plaatsen:
in Frankrijk:
Nolay (Côte-d'Or)
Nolay (Nièvre)
in Spanje:
Nolay (Soria)